Giovanni Delgado (Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 10 de março de 1989) é um ator brasileiro. Em 2000 ficou conhecido ao participar da novela brasileira Chiquititas, onde interpretou Lucas na quinta temporada.

Carreira 
Programa Intervenção - YouTube 

Por onde anda Giovanni Delgado ?

2019

Cinema 
Os Doze Trabalhos (2006) .... Joilson
 Um Homem Qualquer
O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes (Personagem Sebastião - dublagem)

Televisão.  
Bambuluá
O discreto Charme das Partículas Elementares.... Rafa   2008         
Canavial de Paixões (2003)  .... Paulo Giácomo (criança)   
Pícara Sonhadora (2001)  .... Julinho                      
Retrato Falado - Fantastico  $ episodios  2004-2005             
TV Globinho                                                    
As aventuras de Zeca e Juca ...Juca                             
Chiquititas Brasil (2000).... Lucas

Dublagens
Nickelodeon Desenhos - Normais demais
Discovery Kids - Desenhos animados
O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

Ligações externas 

Atores do Brasil